

Japão 
 Ise (couraçado) — da Primeira e Segunda Guerra Mundial
 Ise (poetisa) 

Topónimos
 Ise (Japão) — cidade na província de Mie
 Santuário de Ise — na cidade de Ise
 Província de Ise — antiga província

Siglas 
 Índice de Sustentabilidade Empresarial — ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na BOVESPA
 Instituto Superior de Economia e Gestão — faculdade de Lisboa cuja sigla no passado foi ISE
 Bolsa de Valores de Istambul

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos